O termo Leixões pode designar:

 Porto de Leixões, um porto de mar de dimensão internacional, situado na costa norte de Portugal (freguesia de Matosinhos).
 Leixões Sport Club, um clube desportivo português.
 Plataforma Logística de Leixões
 Roca (geologia)

Desambiguação